Pożegnanie – wiersz Andrzeja Kotuli
 Pożegnanie – niemiecki film z 1930 roku w reżyserii Roberta Siodmaka
 Pożegnanie – film produkcji polsko-niemieckiej z 2000 roku w reżyserii Jana Schüttego
 Pożegnanie – film telewizyjny z 2010